Die Daum K3 League 2009 war die dritte Spielzeit der dritthöchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen. Die Saison begann am 21. März 2009 und endete mit den letzten Spieltag am 28. November 2009. Titelverteidiger war Yangju Citizen FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Icheon Citizen FC trat der K3 League bei
 Cheongju FC trat der K3 League
 Seoul Martyrs FC trat der K3 League bei

 Hwaseong Shinwoo Electronics FC zog nach Samcheok und nannte sich in Samcheok Shinwoo Electronics FC um
 Goyang FC nannte sich in Goyang Citizen FC um
 Namyangju United FC nannte sich in Namyangju Citizen FC um

 Changwon Doodae FC trat aus der K3 League aus und löste sich als Verein auf
 Seoul Pabal FC wurde aus der K3 League ausgeschlossen, nachdem bekannt wurde, dass Spieler des Vereins in Korruption verwickelt waren

 Die Firma Daum wurde Ligasponsor

Endtabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte

2009
Fußballsaison 2009